Ofir: het in de bijbel genoemde land;
Ophir (filmprijs): de Israëlische nationale filmprijs.
Stoomschip Ophir (1891-1922)
Motorschip Ophir (1929-1959)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Ophir (Colorado)
Ophir (Utah)